Thorne – miasto i civil parish w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w regionie Yorkshire and the Humber

Osoby o tym nazwisku:
 Bella Thorne – amerykańska aktorka, tancerka, reżyserka, piosenkarka i modelka
 Dyanne Thorne – amerykańska aktorka i modelka pin-up-owa
 Ernest Thorne – brytyjski przeciągacz liny
 Kip Thorne – amerykański fizyk teoretyczny i astrofizyk